Kamienna (gromada 1954–1959), powiat namysłowski
 Kamienna (gromada 1961–1972), powiat namysłowski